Мески́та ( — «мечеть»), или Кóрдовская соборная мечеть — римско-католический собор (в прошлом — мечеть), расположенный в андалусском городе Кордова. В Средневековье была второй по величине мечетью в мире. Является, возможно, самым замечательным памятником династии Омейядов. После испанской Реконкисты была преобразована в церковь, а некоторые детали интерьера, вроде колонн и арок, были стилистически заменены на византийский лад.

История 

Строительство Мескиты началось приблизительно в 600 году. Строилась она как вестготская церковь Викентия Сарагосского. Позже стала мечетью (первоначально «Мечеть Аль-Джама»), переделывалась, потом снова стала мечетью. Первоначальное здание не сохранилось до наших дней: в 711 году оно было разрушено.

В 784 году Абд ар-Рахман I построил мечеть в почитание своей жены. Земля была выкуплена эмиром у предыдущих владельцев. Мечеть входила в часть покоев его дворца. Около 844 года мечеть подверглась нападению викингов и вскоре была ими же разорена.

Несколько версий были предложены, чтобы объяснить неправильную ориентацию мечети. Часть учёных предполагают, что михраб ориентирован на юг потому, что структура мечети заимствована у более древних сооружений римлян и вестготов. Другие утверждают, что михраб ориентирован на столицу империи Омейядов — Дамаск.

Мечеть подверглась многочисленным последующим изменениям: Абд ар-Рахман III построил новый минарет, в то время как Ал-Хакам II в 961 году увеличил площадь здания и обогатил михраб. Последние из реконструкций были выполнены Аль-Мансуром Ибн Аби Аамиром в 987 году.

Это была самая великолепная из более чем 1 000 мечетей в городе. По сути, каждая завоевательная волна добавляла что-то своё к общей архитектуре строения. Здание известно своими гигантскими арками с более чем тысячей колонн из яшмы, оникса, мрамора и гранита. Они были сделаны из частей римского храма, который существовал на этом месте ранее, так же как и другие разрушенные римские здания. Двойные арки были новым решением в архитектуре. Они помогали поддерживать огромный вес более высоких потолков. Двойные арки состоят из более низкой арочной подковы и верхней полукруглой арки. Мескита также богато украшена позолоченными молитвенными нишами. Расположенный в центре купол усыпан красивыми синими плитками в форме звёзд. Михраб — шедевр архитектурного искусства.

В 1236 году Кордова была завоёвана королём Фердинандом III Кастильским, и мечеть была повторно освящена в христианскую церковь. Последующие испанские короли продолжали вносить изменения в структуру мечети.

Ремесленники и архитекторы продолжали что-то добавлять к существующей структуре здания вплоть до конца XVIII века.

Мескита в искусстве 

Генрих Гейне посвятил собору и Аль-Мансуру стихотворение «Альманзор». Американский художник-ориенталист Эдвин Лорд Уикс (1849—1903), побывавший в Кордове в 1880 году, заинтересовался внутренним убранством собора, посвятив ему одну из своих картин.

Галерея

Часовни

Двери

См. также 
 Мечеть Омейядов
 Исламское искусство
 Архитектура Испании

Примечания

Ссылки 

 Средневековая архитектура Испании

История Андалусии
Бывшие мечети
Мечети Испании
Соборы Андалусии
Достопримечательности Кордовы (Испания)
Аль-Андалус
Храмы, обращённые в другую конфессию
Католические храмы Испании
Здания и сооружения, заложенные в 784 году